Лужки́ — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лужки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Лужки — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Лужки — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Лужки — агрогородок в Шарковщинском районе Витебской области.
 Лужки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Лужки — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Лужки — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Лужки — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
Брянская область
 Лужки — посёлок в Климовском районе.
 Лужки — село в Стародубском районе.
 Лужки — деревня в Унечском районе.

Владимирская область
 Лужки — деревня в Вязниковском районе.
 Лужки — деревня в Меленковском районе.

Ивановская область
 Лужки — деревня в Палехском районе.

Иркутская область
 Лужки — посёлок в составе города Усолье-Сибирское.

Калининградская область
 Лужки — посёлок в Гурьевском районе.
 Лужки — посёлок в Зеленоградском районе.
 Лужки — посёлок в Озерском районе.
 Лужки — посёлок в Славском районе.

Калужская область
 Лужки — посёлок в Хвастовичском районе.

Костромская область
 Лужки — посёлок в Нерехтском районе.

Красноярский край
 Лужки — посёлок в Тасеевском районе.

Курская область
 Лужки — село в Железногорском районе.

Ленинградская область
 Лужки — посёлок в Выборгском районе.
 Лужки — деревня в Лужском районе.
 Лужки — деревня в Сланцевском районе.

Москва
 Лужки — деревня в Троицком административном округе.

Московская область
 Лужки — деревня в городском округе Истра.
 Лужки — село в городском округе Истра.
 Лужки — деревня в Лотошинском районе.
 Лужки — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Лужки — деревня в Раменском районе.
 Лужки — деревня в Серпуховском районе.

Нижегородская область
 Лужки — деревня в Ковернинском районе.
 Лужки — деревня в Лысковском районе.

Новгородская область
 Лужки — деревня в Батецком районе.
 Лужки — деревня в Волотовском районе.

Оренбургская область
 Лужки — село в Новоорском районе.

Орловская область
 Лужки — деревня в Новосильском районе.
 Лужки — посёлок в Мценском районе.

Пермский край
 Лужки — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область
 Лужки — деревня в Дновском районе.
 Лужки — деревня в Островском районе.
 Лужки — деревня в Пушкиногорском районе.
 Лужки — деревня в Себежском районе, городское поселение Идрица.
 Лужки — деревня в Себежском районе, Мостищенская волость.

Ростовская область
 Лужки — посёлок в Сальском районе.

Рязанская область
 Лужки — село в Михайловском районе.
 Лужки — село в Рыбновском районе.
 Лужки — село в Рязанском районе.
 Лужки — деревня в Старожиловском районе.
 Лужки — село в Кораблинском районе.

Самарская область
 Лужки — посёлок в Красноармейском районе.

Смоленская область
 Лужки — деревня в Руднянском районе.
 Лужки — деревня в Сафоновском районе.
 Лужки — деревня в Угранском районе.

Тамбовская область
 Лужки — деревня в Инжавинском районе.
 Лужки — деревня в Тамбовском районе.

Тверская область
 Лужки — деревня в Зубцовском районе.
 Лужки — деревня в Кашинском районе.
 Лужки — деревня в Кувшиновском районе.
 Лужки — деревня в Лихославльском районе.

Тульская область
 Лужки — деревня в Алексинском районе.
 Лужки — деревня в Одоевском районе.
 Лужки — село в Суворовском районе.

Ярославская область
 Лужки — деревня в Борисоглебском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Лужки — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Лужки — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Лужки — село в Долинском районе Ивано-Франковской области.
 Лужки — село во Львовском районе Львовской области.
 Лужки — село в Яворовском районе Львовской области.
 Лужки — село в Глуховском районе Сумской области.
 Лужки — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Лужки — с 1946 по 1958 год название посёлка городского типа Эсмань в Глуховском районе Сумской области.

См. также 
 Лужки-Орловские